Takara kan syfta på:

 Takara (företag) – ett japanskt leksaksföretag 1955–2006
 Takara (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Takara-jima, ö, Kagoshima prefektur, Japan